Der 10-km-Sprint der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 14. Februar 2006 um 13:30 Uhr im Centro Olimpico di Biathlon in Cesana Torinese ausgetragen. Es gingen insgesamt 90 Athleten aus 36 Nationen an den Start. Die Goldmedaille gewann Sven Fischer aus Deutschland. Die Silbermedaille gewann der Norweger Halvard Hanevold vor seinem Landsmann Frode Andresen.

Die Österreicher Wolfgang Perner und Wolfgang Rottmann wurden wegen Verstößen gegen die Dopingvorschriften vom IOC disqualifiziert.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 788 kB)

Sprint (Manner)